A 24 124-es számú mellékút egy körülbelül öt kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében, a Heves–Borsodi-dombság délnyugati részén.

Nyomvonala 

A 25-ös főútból ágazik ki, annak 31+200-as kilométerszelvénye közelében, nagyjából déli irányban, a Heves megyei Tarnalelesz területén, Fedémesi út néven. Egy kilométer megtétele után átlép a zsákfalunak számító Fedémes területére, melynek első házait elérve a Petőfi Sándor út nevet veszi fel. E község központjában ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 4,812 kilométer megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24124